Plurale di borgo
 La dinastia industriale Borghi

Geografia
 Borghi – comune italiano della provincia di Forlì-Cesena
 Varano Borghi – comune italiano della provincia di Varese

Persone

Borghi
 Achille Borghi (...-1918) – generale italiano
 Alfonso Borghi (1949) – cantautore italiano
 Alvise Borghi (1957) – autore televisivo e personaggio televisivo italiano
 Ambrogio Borghi (1848–1887) - scultore italiano
 Ambrogio Borghi (1946) - allenatore e calciatore italiano
 Armando Borghi (1882-1968) – politico, anarchico e giornalista italiano
 Bartolomeo Borghi (1750-1821) – scrittore, matematico e geografo italiano
 Carlo Borghi, nome d'arte di Pietro Carlo Borlenghi (1887-1973) – baritono italiano
 Carlo Borghi (1958) – ex calciatore italiano
 Carlo Borghi (1851-1883) – poeta, scrittore e giornalista italiano
 Catherine Borghi (1976) – ex sciatrice alpina svizzera
 Claudio Borghi (1970) - politico italiano
 Claudio Borghi (1964) – allenatore di calcio ed ex calciatore argentino naturalizzato cileno
 Enrico Borghi (1967) – politico italiano
 Erminia Borghi-Mamo (1855-1941) – soprano italiano, figlia di Adelaide
 Francesco Borghi (1991) – ex hockeista su ghiaccio italiano
 Frank Borghi (1925-2015) – calciatore statunitense, di ruolo portiere
 Giovanni Borghi (1910-1975) – imprenditore italiano, fondatore della Ignis
 Giovanni Battista Borghi (1738-1796) – compositore italiano
 Giuseppe Borghi – ciclista italiano
 Giuseppe Borghi (1790-1847) – letterato e sacerdote italiano
 Guido Borghi (1883-1957) – imprenditore italiano, fondatore della Ignis
 Guido Borghi (1945) – imprenditore e dirigente sportivo italiano
 Lamberto Borghi (1907-2000) – scrittore e docente italiano
 Liana Borghi (1940-2021) – accademica e attivista italiana, figlia di Lamberto
 Pasquino Borghi (1903-1944) – presbitero, missionario e partigiano italiano
 Pietro Borghi (...–1491) – matematico italiano
 Ruggero Borghi (1970) – ex ciclista su strada, ciclocrossista e dirigente sportivo italiano
 Umberto Borghi (1929-2009) – baritono italiano
 Umberto Borghi (1928-1976) – ex cestista italiano
 Victor Borghi (1912–...) – fondista italiano

Cognomi composti
 Adelaide Borghi-Mamo (1829-1901) – mezzosoprano italiano
 Erminia Borghi-Mamo (1855-1941) – soprano italiano, figlia di Adelaide
 Ayres Borghi-Zerni (1895-dopo il 1928) – soprano italiano

Altro
 Bivacco Borghi – bivacco nella Val di Cogne, in Valle d'Aosta

Pagine correlate
 Alessandro Borghi
 Claudio Borghi
 Luigi Borghi
 Paolo Borghi